Lithiumborat ist ein Sammelbegriff für verschiedene Lithium-Bor-Oxide:
 Lithiummetaborat (LiBO2)
 Lithiumtriborat („LBO“, LiB3O5)
 Lithiumtetraborat (Li2B4O7)